Рудзитис, Янис ():
 Рудзитис, Янис (1903—1967) — латышский борец.
 Рудзитис, Янис (1909—1970) — латышский литературный критик.